Софи Уорд:
 Уорд, Софи (род. 1964) — английская актриса.
 Уорд, Софи (род. 1985) — австралийская фотомодель и писательница.